Мачадо () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Адольфо Мачадо — панамський футболіст
 Алісія Мачадо — венесуельська акторка, фотомодель, співачка, журналістка і телеведуча
 Антоніо Мачадо — іспанський поет
 Дейвер Мачадо — колумбійський футболіст
 Кармен Марія Мачадо — американська письменниця
 Крістіан Мачадо — болівійський футболіст
 Марія Коріна Мачадо — венесуельська політична діячка
 Родріго Морено Мачадо — іспанський футболіст
 Херардо Мачадо — 5-й президент Куби
 Хосе Марія Пла Мачадо — тимчасовий президент Уругваю

Див. також 
 2543 Мачадо — астероїд головного поясу